Hiroki (ひろき, ヒロキ) es un nombre japonés masculino.

 Hiroki Aratani, futbolista japonés
 Hiroki Bandai, futbolista japonés
 Hiroki Iizuka, futbolista japonés
 Hiroki Kato, futbolista japonés
 Hiroki Kishida, futbolista japonés
 Hiroki Kobayashi, futbolista japonés
 Hiroki Maeda, futbolista japonés
 Hiroki Matsubara, futbolista japonés
 Hiroki Mihara, futbolista japonés
 Hiroki Mizuhara, futbolista japonés
 Hiroki Narabayashi, futbolista japonés
 Hiroki Omori, futbolista japonés
 Hiroki Sasaki, futbolista japonés
 Hiroki Shinjo, futbolista japonés
 Hiroki Sugajima, futbolista japonés
 Hiroki Waki, futbolista japonés

 
Nombres japoneses
Nombres masculinos